Euphoniinae — підродина горобцеподібних птахів родини В'юркові (Fringillidae). Види поширені у Північній та Південній Америці.

Класифікація 
Підродина містить 33 види у двох родах:
 Рід Euphonia — гутурама
  — гутурама чагарникова
  — гутурама рудоголова
  — гутурама золотоплеча
  — гутурама парагвайська
  — гутурама пурпуровоголова
  — гутурама світлогорла
  — гутурама колумбійська
  — гутурама гаянська
  — гутурама пістрявобока
 
  — гутурама оливкова
  — гутурама узлісна
  — гутурама коста-риканська
  — гутурама ямайська
  — гутурама західна
  — гутурама панамська
  — гутурама зелена
  — гутурама білогуза
  — гутурама іржасточерева
  — гутурама сіра
  — гутурама рудочерева
  — гутурама золотиста
  — гутурама тринідадська
  — гутурама фіолетова
  — гутурама золотолоба
 Рід Chlorophonia — органіст
  — гутурама темнощока
  — гутурама гондураська
  — гутурама синьоголова
  — органіст коста-риканський
  — органіст синьошиїй
  — органіст пектораловий
  — органіст чорнобровий
  — органіст зеленобокий

Примітки 

В'юркові
Підродини птахів